Berlinek – dzielnica Wielunia
 Berlinek – część Łodzi
2 miejscowości w Polsce:
 Berlinek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie
 Berlinek – część miejscowości Włoszakowice, w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Włoszakowice